Zhong kan som auktorsförkortning betyda:

 Jun-Sheng Zhong
 Shi Qiang Zhong

Robotskapade auktorsförkortningar